Завейский () — польская фамилия. Известные носители:

 Ежи Завейский (1902—1969) — польский писатель, драматург, сценарист, эссеист, политический и общественный деятель.
 Завейский, Ян (1854—1922) — польский архитектор.